A Rádio Alegria 89,5 FM Região Sul é uma estação de Rádio Fm Brasileira, especializada em música sertaneja com sede em Pelotas, Rio Grande do Sul. Opera desde 2009 na frequência 89,5 MHz FM. Anteriormente operava na frequência 96,1 MHz (desde 1991), a mudança se deve ao aumento da potência de transmissão.

A transmissão é feita na Rua Santa Cruz, 1.500 (Centro de Pelotas) onde também está localizado o seu estúdio e torre de transmissão.

Referências 
UFRGS - Indústria Cultural no Interior do Estado (DOC)
SISCOM (Anatel)

Ligações externas 
 

Alegria FM (Pelotas)
Estações de rádio fundadas em 1991